Това е списъкът с епизоди на сериала „Трева“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезон 1: 2005

Сезон 2: 2006

Сезон 3: 2007

Сезон 4: 2008

Сезон 5: 2009

Сезон 6: 2010

Сезон 7: 2011

Сезон 8: 2012 

Трева